Ива́н Шевче́нко: Шевченко, Иван Владимирович (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Шевченко, Иван Григорьевич (1917—1984) — Герой Советского Союза (1945).
 Шевченко, Иван Данилович (более известен как Иван Днепровский; 1895—1934) — украинский писатель и поэт, драматург, переводчик.
 Шевченко, Иван Демьянович (1901—1969) — советский журналист, партийный деятель.
 
 Шевченко, Иван Маркович (1924—2006) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Шевченко, Иван Петрович (род. 1967) — украинский шахтёр, Герой Украины.